Николай Митрофанович Дудецкий (1911—2000) — советский офицер-пехотинец в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза (6.04.1945). Полковник.

Биография 
Николай Дудецкий родился 24 декабря 1911 года в слободе Калач (ныне — город в Воронежской области) в рабочей семье. После окончания неполной средней школы работал плотником. В 1933 году Дудецкий был призван на службу в погранвойска НКВД СССР, служил в Магнитогорске. После демобилизации остался жить и работать в Магнитогорске, работал помощником машиниста паровых турбин на электростанции, затем инспектором труда Магнитогорского металлургического комбината. 

В 1939 году Дудецкий был повторно призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в Польском походе РККА и советско-финской войне. В 1940 году окончил курсы усовершенствования командного состава. В 1940 году вновь уволен в запас, жил и работал в Челябинске. 

После начала Великой Отечественной войны, 17 июля 1941 года, был в третий раз призван в РККА. Около года служил в 21-й запасной стрелковой бригаде. С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942-1943 годах воевал в составе 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 22-й армии. Принимал участие в боях на Центральном, Калининском, 1-м Украинском, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях подо Ржевом, Великолукской, Белорусской операциях, освобождении Польши.

В январе 1945 года командир 498-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии 129-го стрелкового корпуса 47-й армии 1-го Белорусского фронта подполковник Николай Дудецкий совершил выдающийся подвиг во время Висло-Одерской наступательной операции. 15-17 января 1945 года полк Дудецкого первым в дивизии прорвал вражескую оборону к северу от Варшавы и 17 января переправился через Вислу и захватил плацдарм. В последующих боях полк удержал и расширил плацдарм. За период операции полк при минимальных потерях уничтожил около 600 вражеских солдат и офицеров, ещё 40 — взял в плен, а также уничтожил 22 артиллерийских орудия, 27 пулемётов, 14 миномётов, 7 автомашин, 4 склада.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» подполковнику Николаю Митрофановичу Дудецкому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5707.

Участвовал в Берлинской операции. После окончания войны Дудецкий продолжил службу в Советской Армии. В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1961 году полковник Н. М. Дудецкий уволен в запас. 

Проживал в Чебоксарах, до 1977 года преподавал в Чувашском сельскохозяйственном институте. Умер 10 января 2000 года, похоронен на кладбище № 2 в Чебоксарах.

Бюст установлен в городе Калач Воронежской области, мемориальная доска — в Чебоксарах на доме, в котором он жил (улица Текстильщиков, 21). Имя Дудецкого присвоено ежегодному легкоатлетическому турниру, проводящемуся в Чебоксарах.

Награды 
 Герой Советского Союза (6.04.1945)
 Орден Ленина (6.04.1945)
 Два ордена Красного Знамени (8.08.1944, 18.05.1945)
 Орден Александра Невского (7.09.1943)
 Ордена Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (18.03.1944) степеней
 Орден Красной Звезды (5.11.1944)
 Медаль «За отвагу» (5.01.1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Ряд других медалей СССР

Примечания

Литература 
 
 Герои Отечества. - М., 2004.
 Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. - Воронеж, 1965.
 Наши земляки — Герои Советского Союза. 3-е изд. - Чебоксары, 1980.
 Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Том 1: А-Е. – С. 545.

Ссылки 
 
 Н. М. Дудецкой в Чувашской энциклопедии .

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Чувашской государственной сельскохозяйственной академии
Похороненные в Чебоксарах